Krušvar je naselje u općini Dicmo, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi istočno od Osoja.

Stanovništvo

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dicma